

Прізвище 
Турай () — угорське прізвище:

 Іда Турай (1907 — 1997) — угорська актриса театру та кіно.
 Йожеф Турай (1905 — 1963) — угорський футболіст, грав на позиціях нападника та півзахисника.

Топоніми 

 Турай — муніципалітет у Франції, регіон Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Ле-Турай — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.

Угорські прізвища